Települések
 Homoród, Brassó megye, Erdély, Románia
 Homoród, Hunyad megye, Erdély, Románia

Folyók
 Homoród, Brassó megye
 Homoród, Hunyad megyében
 Kis-Homoród
 Nagy-Homoród

Egyéb
 Homoród, film (1993)